Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 1999/2000 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stiegen die SG VfL/BHW Hameln und Eintracht Hildesheim, aus der Staffel Süd die SG Solingen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG VfL/BHW Hameln und Eintracht Hildesheim.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -

Absteiger in die Regionalligen: FSV 1895 Magdeburg und HSG BW Spandau (Rückzug).
Aufsteiger aus den Regionalligen: HC 93 Bad Salzuflen, USV Cottbus und Wilhelmshavener HV.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG Solingen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -.

Absteiger in die Regionalligen: VfL Eintracht Hagen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Kronau/Bad Schönborn und TV Kirchzell.

Relegation 
Der TV 08 Willstätt musste als Sechzehnter (dem VfL Gummersbach war die Lizenz entzogen worden, wodurch der TV 08 Willstätt von Platz 17 auf 16 rutschte) der Handball-Bundesliga 1999/2000 in die Relegation, der Gegner wurde in der Begegnung zwischen den beiden Zweitplatzierten der 2. Handball-Bundesligen gefunden. Da der VfL Gummersbach doch noch die Lizenz erhielt, wurde die zweite Runde annulliert und die Handball-Bundesliga auf 20 Vereine aufgestockt.

Qualifikation zur Relegation:
Hinspiel:
Frisch Auf Göppingen – Eintracht Hildesheim 27:23

Rückspiel:
Eintracht Hildesheim – Frisch Auf Göppingen 31:26

Relegation:
Hinspiel:
TV 08 Willstätt – Eintracht Hildesheim 30:20 (annulliert)

Rückspiel
Eintracht Hildesheim – TV 08 Willstätt 27:22 (annulliert)

 TV 08 Willstätt blieb in der Bundesliga und Eintracht Hildesheim stieg auf.

Entscheidungen 

Handballsaison 1999/2000
1999